Trail of Tears () — четвёртый студийный альбом американского кантри-исполнителя Билли Рэя Сайруса, выпущенный 1 января 1996 года на лейбле Mercury Records.

Альбом дебютировал под #125 в чарте U.S. Billboard 200, и под #20 в чарте U.S. Top Country Albums.

Список композиций

Чарты

Альбомные

Сингловые

Примечания 

Альбомы Билли Рэя Сайруса
Альбомы Mercury Records
Альбомы Mercury Nashville